Steigen steht für:

 einen Höhenunterschied bewältigen
 nach oben Aufsteigen (Schule), Aufstieg
 nach unten Absteigen, Abstieg, s. a. Absteige
 Steigen, eine Kommune im norwegischen Fylke Nordland.
 Ungehorsam (Pferd)#Steigen, ein Aufbäumen von Pferden
 Darstellung eines aufgerichteten Wappentieres, siehe Liste heraldischer Begriffe#S
Siehe auch:
 Aussteigen
 Stieg
 Steig (Begriffsklärung)
 Steige
 Steiger
 Klettern (Begriffsklärung)